Норово-Ротаевское сельское поселение — муниципальное образование в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Административный центр — село Глазово.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Глазово
 поселок Петровка

Примечания 

Муниципальные образования Нижнедевицкого района
Сельские поселения Воронежской области